Бе́рнхардт () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Бернхардт, Август (; 1831—1879) — немецкий лесовод.
 Бернхардт, Артур Энрике (род. 1982) — бразильский футболист итальяно-немецкого происхождения, нападающий.
 Бернхардт, Даниэл (род. 1965) — швейцарский и американский актёр, мастер боевых искусств.
 Бернхардт, Кёртис (1899—1981) — немецкий кинорежиссёр.
 Бернхардт, Маргит (1897—?) — немецкая фигуристка-одиночница, участница зимней Олимпиады–1928.
 Бернхардт, Оскар Эрнст (Абд-ру-шин, 1875—1941) — немецкий писатель и философ.
 Бернхардт, Франк (род. 1969) — немецкий футбольный тренер.
 Бернхардт, Хорст (род. 1951) — немецкий бобслеист, чемпион мира 1978 года в четвёрках.
 Бернхардт, Эдгар (род. 1986) — немецкий и кыргызстанский футболист, полузащитник.
 См. также 
 Бернар
 Бернхард

 Примечания